Николай Воропанов:
 Воропанов, Николай Николаевич (1854—1918) — генерал-лейтенант Российской императорской армии.
 Воропанов, Николай Фаддеевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 3876; 26 ноября 1826.